Madness - een Britse ska-popband
The Madness (album), gelijknamige album van de Britse groep
Madness (album van Madness), gelijknamig album van de Britse groep
Madness (Prince Buster), een nummer uit de jaren 60 van Prince Buster
Madness (Elton John), een nummer uit 1978 van Elton John
Madness (The Rasmus), een nummer uit 2001 van The Rasmus
Madness (Muse), een nummer uit 2012 van Muse
Madness (Sleeping With Sirens), een album uit 2015 van Sleeping With Sirens